Козер:

Фамилия
 Козер, Индрек (род. 1986) — эстонский футболист и тренер.
 Козер, Льюис (, собственно Людвиг Коэн; 1913—2003) — американский социолог.
 Козер, Райнхольд (; 1852—1914) — немецкий историк.
 Козёр, Фабьен (; 1987—) — французский баскетболист.

Топоним
 Козер — река в Германии.